Иван Натаров: Натаров, Иван Андреевич (1895—1968) — советский футболист, тренер.
 Натаров, Иван Моисеевич (1910—1941) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.